Fu-ning je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Fu-ning (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Čchin-chuang-tao v provincii Che-pej;
 Fu-ning (Jün-nan) – okres v autonomní prefektuře Wen-šan v provincii Jün-nan;
 Fu-ning (Ťiang-su) – městský obvod v městské prefektuře Jen-čcheng v provincii Ťiang-su;

 Fu-ning – kraj čou (1286–1368 a 1473–1734) a prefektura fu (1734–1912) na místě městské prefektury Ning-te v provincii Fu-ťien.